King Edward (pomme de terre), variété de pomme de terre ancienne d'origine britannique ;
 King Edward Point, base britannique située en Géorgie du Sud ;
 Classe King Edward VII, classe de cuirassés  de type Pré-Dreadnought de la marine britannique ;